Сингальское письмо () — тридцатый блок стандарта Юникод. Содержит символы сингальского письма для записи языков сингальского и пали в Шри-Ланке, а также использовался для записи санскрита в Шри-Ланке.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Сингальское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0D8x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0D81: SINHALA SIGN CANDRABINDU" | ඁ
| title="U+0D82: SINHALA SIGN ANUSVARAYA" | ං
| title="U+0D83: SINHALA SIGN VISARGAYA" | ඃ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0D85: SINHALA LETTER AYANNA" | අ
| title="U+0D86: SINHALA LETTER AAYANNA" | ආ
| title="U+0D87: SINHALA LETTER AEYANNA" | ඇ
| title="U+0D88: SINHALA LETTER AEEYANNA" | ඈ
| title="U+0D89: SINHALA LETTER IYANNA" | ඉ
| title="U+0D8A: SINHALA LETTER IIYANNA" | ඊ
| title="U+0D8B: SINHALA LETTER UYANNA" | උ
| title="U+0D8C: SINHALA LETTER UUYANNA" | ඌ
| title="U+0D8D: SINHALA LETTER IRUYANNA" | ඍ
| title="U+0D8E: SINHALA LETTER IRUUYANNA" | ඎ
| title="U+0D8F: SINHALA LETTER ILUYANNA" | ඏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0D9x
| title="U+0D90: SINHALA LETTER ILUUYANNA" | ඐ
| title="U+0D91: SINHALA LETTER EYANNA" | එ
| title="U+0D92: SINHALA LETTER EEYANNA" | ඒ
| title="U+0D93: SINHALA LETTER AIYANNA" | ඓ
| title="U+0D94: SINHALA LETTER OYANNA" | ඔ
| title="U+0D95: SINHALA LETTER OOYANNA" | ඕ
| title="U+0D96: SINHALA LETTER AUYANNA" | ඖ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0D9A: SINHALA LETTER ALPAPRAANA KAYANNA" | ක
| title="U+0D9B: SINHALA LETTER MAHAAPRAANA KAYANNA" | ඛ
| title="U+0D9C: SINHALA LETTER ALPAPRAANA GAYANNA" | ග
| title="U+0D9D: SINHALA LETTER MAHAAPRAANA GAYANNA" | ඝ
| title="U+0D9E: SINHALA LETTER KANTAJA NAASIKYAYA" | ඞ
| title="U+0D9F: SINHALA LETTER SANYAKA GAYANNA" | ඟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0DAx
| title="U+0DA0: SINHALA LETTER ALPAPRAANA CAYANNA" | ච
| title="U+0DA1: SINHALA LETTER MAHAAPRAANA CAYANNA" | ඡ
| title="U+0DA2: SINHALA LETTER ALPAPRAANA JAYANNA" | ජ
| title="U+0DA3: SINHALA LETTER MAHAAPRAANA JAYANNA" | ඣ
| title="U+0DA4: SINHALA LETTER TAALUJA NAASIKYAYA" | ඤ
| title="U+0DA5: SINHALA LETTER TAALUJA SANYOOGA NAAKSIKYAYA" | ඥ
| title="U+0DA6: SINHALA LETTER SANYAKA JAYANNA" | ඦ
| title="U+0DA7: SINHALA LETTER ALPAPRAANA TTAYANNA" | ට
| title="U+0DA8: SINHALA LETTER MAHAAPRAANA TTAYANNA" | ඨ
| title="U+0DA9: SINHALA LETTER ALPAPRAANA DDAYANNA" | ඩ
| title="U+0DAA: SINHALA LETTER MAHAAPRAANA DDAYANNA" | ඪ
| title="U+0DAB: SINHALA LETTER MUURDHAJA NAYANNA" | ණ
| title="U+0DAC: SINHALA LETTER SANYAKA DDAYANNA" | ඬ
| title="U+0DAD: SINHALA LETTER ALPAPRAANA TAYANNA" | ත
| title="U+0DAE: SINHALA LETTER MAHAAPRAANA TAYANNA" | ථ
| title="U+0DAF: SINHALA LETTER ALPAPRAANA DAYANNA" | ද
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0DBx
| title="U+0DB0: SINHALA LETTER MAHAAPRAANA DAYANNA" | ධ
| title="U+0DB1: SINHALA LETTER DANTAJA NAYANNA" | න
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0DB3: SINHALA LETTER SANYAKA DAYANNA" | ඳ
| title="U+0DB4: SINHALA LETTER ALPAPRAANA PAYANNA" | ප
| title="U+0DB5: SINHALA LETTER MAHAAPRAANA PAYANNA" | ඵ
| title="U+0DB6: SINHALA LETTER ALPAPRAANA BAYANNA" | බ
| title="U+0DB7: SINHALA LETTER MAHAAPRAANA BAYANNA" | භ
| title="U+0DB8: SINHALA LETTER MAYANNA" | ම
| title="U+0DB9: SINHALA LETTER AMBA BAYANNA" | ඹ
| title="U+0DBA: SINHALA LETTER YAYANNA" | ය
| title="U+0DBB: SINHALA LETTER RAYANNA" | ර
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0DBD: SINHALA LETTER DANTAJA LAYANNA" | ල
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0DCx
| title="U+0DC0: SINHALA LETTER VAYANNA" | ව
| title="U+0DC1: SINHALA LETTER TAALUJA SAYANNA" | ශ
| title="U+0DC2: SINHALA LETTER MUURDHAJA SAYANNA" | ෂ
| title="U+0DC3: SINHALA LETTER DANTAJA SAYANNA" | ස
| title="U+0DC4: SINHALA LETTER HAYANNA" | හ
| title="U+0DC5: SINHALA LETTER MUURDHAJA LAYANNA" | ළ
| title="U+0DC6: SINHALA LETTER FAYANNA" | ෆ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0DCA: SINHALA SIGN AL-LAKUNA" | ්
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0DCF: SINHALA VOWEL SIGN AELA-PILLA" | ා
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0DDx
| title="U+0DD0: SINHALA VOWEL SIGN KETTI AEDA-PILLA" | ැ
| title="U+0DD1: SINHALA VOWEL SIGN DIGA AEDA-PILLA" | ෑ
| title="U+0DD2: SINHALA VOWEL SIGN KETTI IS-PILLA" | ි
| title="U+0DD3: SINHALA VOWEL SIGN DIGA IS-PILLA" | ී
| title="U+0DD4: SINHALA VOWEL SIGN KETTI PAA-PILLA" | ු
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0DD6: SINHALA VOWEL SIGN DIGA PAA-PILLA" | ූ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0DD8: SINHALA VOWEL SIGN GAETTA-PILLA" | ෘ
| title="U+0DD9: SINHALA VOWEL SIGN KOMBUVA" | ෙ
| title="U+0DDA: SINHALA VOWEL SIGN DIGA KOMBUVA" | ේ
| title="U+0DDB: SINHALA VOWEL SIGN KOMBU DEKA" | ෛ
| title="U+0DDC: SINHALA VOWEL SIGN KOMBUVA HAA AELA-PILLA" | ො
| title="U+0DDD: SINHALA VOWEL SIGN KOMBUVA HAA DIGA AELA-PILLA" | ෝ
| title="U+0DDE: SINHALA VOWEL SIGN KOMBUVA HAA GAYANUKITTA" | ෞ
| title="U+0DDF: SINHALA VOWEL SIGN GAYANUKITTA" | ෟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0DEx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0DE6: SINHALA LITH DIGIT ZERO" | ෦
| title="U+0DE7: SINHALA LITH DIGIT ONE" | ෧
| title="U+0DE8: SINHALA LITH DIGIT TWO" | ෨
| title="U+0DE9: SINHALA LITH DIGIT THREE" | ෩
| title="U+0DEA: SINHALA LITH DIGIT FOUR" | ෪
| title="U+0DEB: SINHALA LITH DIGIT FIVE" | ෫
| title="U+0DEC: SINHALA LITH DIGIT SIX" | ෬
| title="U+0DED: SINHALA LITH DIGIT SEVEN" | ෭
| title="U+0DEE: SINHALA LITH DIGIT EIGHT" | ෮
| title="U+0DEF: SINHALA LITH DIGIT NINE" | ෯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0DFx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0DF2: SINHALA VOWEL SIGN DIGA GAETTA-PILLA" | ෲ
| title="U+0DF3: SINHALA VOWEL SIGN DIGA GAYANUKITTA" | ෳ
| title="U+0DF4: SINHALA PUNCTUATION KUNDDALIYA" | ෴
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Сингальские архаические цифры
 Набор символов

Примечания